Cope kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Drinker Cope
 Thomas Arthur Cope

Robotskapade auktorsförkortningar